A Taça de Portugal 2008-09 foi a 69ª edição da Taça de Portugal, competição sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, ganha pelo Futebol Clube do Porto.

I Eliminatória 
O sorteio desta eliminatória realizou-se a 19 de Agosto de 2008, onde entraram as equipas da II e III Divisão.
A primeira eliminatória realizou-se a 31 de Agosto de 2008.

Isentos

II Divisão
 Abrantes
 
 Lagoa
 Torreense
 União da Madeira

III Divisão
 Académico Viseu
 Amares
 Cinfães
 Coimbrões
 F. Benfica
 Fornos de Algodres
 Louletano

III Divisão (cont.)
 Caldas
 Madalena
 Marinhas
 Mondinense
 Portosantense
 SC Lusitânia
 Vila Meã

|}
Legenda:
 II - equipa que milita na II Divisão na presente temporada
 III - equipa que milita na III Divisão na presente temporada
 f.c. - vitória atribuída por falta de comparência
 a.p. - equipa apurou-se após prolongamento
 g.p. - equipa apurou-se na disputa de grandes penalidades

II Eliminatória 
O sorteio da segunda eliminatória realizou-se 3 de Setembro de 2008, em que entraram os vencedores da eliminatória anterior, os que haviam ficado isentos, e os clubes da Liga de Honra.

Os jogos realizaram-se na sua maioria a 14 de Setembro.

Legenda:
 II - equipa que milita na II Divisão na presente temporada
 III - equipa que milita na III Divisão na presente temporada
 LV - equipa que milita na Liga Vitalis na presente temporada
 a.p. - equipa apurou-se após prolongamento
 f.c. - vitória atribuída por falta de comparência
 g.p. - equipa apurou-se na disputa de grandes penalidades

III Eliminatória 
O sorteio da terceira eliminatória realizou-se a 23 de Setembro de 2008, onde também já entraram as equipas da Primeira Liga, e os vencedores da eliminatória anterior.

Os jogos realizaram-se na sua maioria a 19 de Outubro.

Legenda:
 II - equipa que milita na II Divisão na presente temporada
 III - equipa que milita na III Divisão na presente temporada
 LV - equipa que milita na Liga Vitalis na presente temporada
 LS - equipa que milita na Primeira Liga na presente temporada
 a.p. - equipa apurou-se após prolongamento
 g.p. - equipa apurou-se na disputa de grandes penalidades

IV Eliminatória 
O sorteio da quarta eliminatória realizou-se a 22 de Outubro de 2008 onde entraram os vencedores da eliminatória anterior.

Os jogos estiveram agendados na sua maioria para o dia 9 de Novembro de 2008.

Legenda:
 II - equipa que milita na II Divisão na presente temporada
 III - equipa que milita na III Divisão na presente temporada
 LV - equipa que milita na Liga Vitalis na presente temporada
 LS - equipa que milita na Primeira Liga na presente temporada
 a.p. - equipa apurou-se após prolongamento
 g.p. - equipa apurou-se na disputa de grandes penalidades

V Eliminatória 
O sorteio da V Eliminatória realizou-se a 14 de Novembro, onde entraram as equipas vencedoras da eliminatória anterior.

Os jogos estiveram agendados para os dias 13 e 14 de Dezembro.

Legenda:
 II - equipa que milita na II Divisão na presente temporada
 III - equipa que milita na III Divisão na presente temporada
 LV - equipa que milita na Liga Vitalis na presente temporada
 LS - equipa que milita na Primeira Liga na presente temporada
 a.p. - equipa apurou-se após prolongamento
 g.p. - equipa apurou-se na disputa de grandes penalidades

VI Eliminatória 
O sorteio da VI Eliminatória realizou-se a 17 de Dezembro, onde entraram as equipas vencedoras da eliminatória anterior.

Os jogos estavam previstos para 28 de Janeiro de 2009, tendo sido o calendário final divulgado a 22 de Janeiro.

VII Eliminatória 
O sorteio da VII Eliminatória realizou-se a 5 de Fevereiro, onde entraram as equipas vencedoras da eliminatória anterior. Os jogos estavam previstos para 4 de Março, para a primeira mão e 22 de Abril de 2009, para a segunda mão.

1ª Mão

2ª Mão

Final 
O jogo da final foi apresentado a 21 de Maio, sendo que o vencedor da competição recebeu 500 mil euros, e o vencido 200 mil euros.
A final foi vencida pelo Porto, com um golo de Lisandro Lopez

Campeão

Ligações externas 
 Página oficial da competição

Taça de Portugal
Futebol de 2008 em Portugal
Futebol de 2009 em Portugal